Bonitensi – abitanti di Bonito (Bahia)
Bonitensi – abitanti di Bonito (Mato Grosso do Sul)
Bonitensi – abitanti di Bonito (Pará)
Bonitensi – abitanti di Bonito (Pernambuco)
Bonitensi – abitanti di Bonito de Minas
Bonitensi – abitanti di Bonito de Santa Fé